А́льфельд () — топоним и фамилия.

 Альфельд — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Альфельд — коммуна в Германии, в земле Бавария.

 Альфельд, Иоганн Фридрих (1810—1884) — немецкий проповедник.

См. также 
 Алфёлди